Ehrman ist der Familienname folgender Personen:

 Arnost Zvi Ehrman (1914–1976), Rabbiner und Jurist
 Bart D. Ehrman (* 1955), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 John Ehrman (1920–2011), britischer Historiker
 Marli Ehrman (1904–1982), deutsch-amerikanische Textilkünstlerin und Designerin
 Riccardo Ehrman (1929–2021), italienischer Journalist
 Sidney Myer Ehrman (1873–1975), US-amerikanischer Anwalt

Siehe auch:
 Ehrmann
 Erman